Brad Davis, amerikai színész
 Bradley Davis, amerikai válogatott labdarúgó